

Fisica 
 E=mc² – equazione che stabilisce una relazione tra l'energia (E) e la massa (m) di un sistema fisico

Letteratura 
 E=mc²: Biografia dell'equazione che ha cambiato il mondo – saggio di David Bodanis del 2001

Musica 
 E=MC² – album di Count Basie del 1957
 E=MC² – album di Giorgio Moroder del 1980
 E=mc² – album degli Audio 2 del 1995
 E=MC² – album di Mariah Carey del 2008
 E=MC² - Essenza di macchina cuore cervello – album de IlNero del 2015
 E=MC² – singolo dei Big Audio Dynamite del 1986